Ridge Racer 64 é um jogo de corrida desenvolvido pela Namco e Nintendo Software Technology para o Nintendo 64 e lançado em 2000.

Ligações externas 
 

Jogos eletrônicos de 2000
Jogos eletrônicos da Namco
Jogos para Nintendo 64
Ridge Racer